Saint-Maurice oder St-Maurice steht primär für den Heiligen Mauritius (auch als Heiliger Moritz bezeichnet):
 Jean-Jacques Desvaux de Saint-Maurice (1775–1815), französischer General der Artillerie

Orte in der Schweiz:
 Saint-Maurice VS, Kanton Wallis
 Saint-Maurice GE, Kanton Genf
 Saint-Maurice VD, Kanton Waadt
 Saint-Maurice-de-Laques oberhalb Sierre, Kanton Wallis

Orte in Frankreich:
 Saint-Maurice (Haute-Marne), Département Haute-Marne 
 Saint-Maurice (Nièvre), Département Nièvre 
 Saint-Maurice (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme 
 Saint-Maurice (Bas-Rhin), Département Bas-Rhin 
 Saint-Maurice (Val-de-Marne), Département Val-de-Marne 
 La Chapelle-Saint-Maurice, Département Haute-Savoie
 Saint-Maurice, Ortschaft in der Gemeinde Sutrieu, Département Ain

Orte in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Maurice-aux-Forges, Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Département Yonne
 Saint-Maurice-Colombier, Département Doubs
 Saint-Maurice-Crillat, Département Jura
 Saint-Maurice-d’Ardèche, Département Ardèche
 Saint-Maurice-de-Beynost, Département Ain
 Saint-Maurice-de-Cazevieille, Département Gard
 Saint-Maurice-de-Gourdans, Département Ain
 Saint-Maurice-de-Lestapel, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Maurice-de-Lignon, Département Haute-Loire
 Saint-Maurice-de-Rémens, Département Ain
 Saint-Maurice-de-Rotherens, Département Savoie
 Saint-Maurice-de-Satonnay, Département Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-des-Champs, Département Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-des-Lions, Département Charente
 Saint-Maurice-des-Noues, Département Vendée
 Saint-Maurice-de-Tavernole, Département Charente-Maritime
 Saint-Maurice-d’Ételan, Département Seine-Maritime
 Saint-Maurice-de-Ventalon, Département  Lozère
 Saint-Maurice-d’Ibie, Département Ardèche
 Saint-Maurice-du-Désert, Département Orne
 Saint-Maurice-en-Chalencon, Département Ardèche
 Saint-Maurice-en-Cotentin, Département Manche
 Saint-Maurice-en-Gourgois, Département Loire
 Saint-Maurice-en-Quercy, Département Lot
 Saint-Maurice-en-Rivière, Département Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-en-Trièves, Département Isère
 Saint-Maurice-en-Valgodemard, Département Hautes-Alpes
 Saint-Maurice-la-Clouère, Département Vienne
 Saint-Maurice-la-Fougereuse, Département Deux-Sèvres
 Saint-Maurice-la-Souterraine, Département Creuse
 Saint-Maurice-le-Girard, Département Vendée
 Saint-Maurice-les-Brousses, Département Haute-Vienne
 Saint-Maurice-lès-Charencey, Département Orne
 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, Département  Saône-et-Loire (nahe Lyon)
 Saint-Maurice-lès-Couches, Département Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-le-Vieil, Département Yonne
 Saint-Maurice-l’Exil, Département Isère
 Saint-Maurice-Montcouronne, Département Essonne
 Saint-Maurice-Navacelles, Département Hérault
 Saint-Maurice-près-Crocq, Département Creuse
 Saint-Maurice-près-Pionsat, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Maurice-Saint-Germain, Département Eure-et-Loir
 Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Département Meuse
 Saint-Maurice-sur-Adour, Département Landes
 Saint-Maurice-sur-Aveyron, Département Loiret
 Saint-Maurice-sur-Dargoire, Département Rhône
 Saint-Maurice-sur-Eygues, Département Drôme
 Saint-Maurice-sur-Fessard, Département Loiret
 Saint-Maurice-sur-Huisne, Département Orne
 Saint-Maurice-sur-Mortagne, Département Vosges
 Saint-Maurice-sur-Moselle, Département Vosges
 Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Département Côte-d'Or
 Saint-Maurice-Thizouaille, Département Yonne

Orte in Frankreich mit Namensvorsatz:
 Bourg-Saint-Maurice, Département Savoie
 La Jonchère-Saint-Maurice, Département Haute-Vienne
 Cour-Saint-Maurice, Département Doubs
 La Chapelle-Saint-Maurice, Département Haute-Savoie
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Département Loire
 Tugéras-Saint-Maurice, Département Charente-Maritime

geografische Objekte in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Maurice (Québec)
 Rivière Saint-Maurice, Fluss

Kirchengebäude und Klöster:
 St-Maurice (Vienne) (ehemalige Kathedrale)
 Abtei Saint-Maurice de Blasimon, Département Gironde
 Abtei Saint-Maurice, Augustiner-Chorherrenstift und (bistumähnliche) Territorialabtei, Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch:
 Maurice
 Sankt Moritz